«Белая королева» () — британский исторический сериал производства BBC, повествующий о событиях войны Алой и Белой розы. Снят по романам Филиппы Грегори.

Сюжет 
Сериал представляет собой адаптацию трёх романов Филиппы Грегори: «Белая королева», «Алая королева» и «Дочь Делателя королей». Действие сериала начинается в 1464 году, когда Война Алой и Белой розы длится уже девятый год. Дома Йорков и Ланкастеров — две части одной королевской семьи — ведут жестокую войну за право сесть на трон. В центре сюжета истории трёх женщин, которые, хотя и не ведут войны на поле брани, не менее изобретательны в способах достижения своих целей. Мужчины ведут войну за корону, женщины манипулируют мужчинами, чтобы прийти к власти. Елизавета Вудвилл, потеряв на войне мужа — сторонника Ланкастеров, использует свою красоту и молодость, чтобы влюбить в себя нового короля Эдуарда Йоркского и, став королевой, защитить своих детей. Маргарет Бофорт, также вдова Ланкастера, настолько ненавидит Йорков, что готова плести интриги и жестоко идти по головам, чтобы посадить на трон своего сына. Анна Невилл, младшая дочь «Делателя королей», волей случая оказавшись между двух домов, обретает своё счастье и власть королевы с помощью Ричарда Глостера, но она знает, что её жизнь построена на крови и обмане.

Актёрский состав

Йорки 
 Макс Айронс — король Англии Эдуард IV
 Ребекка Фергюсон — Елизавета Вудвилл, «Белая королева», супруга Эдуарда IV
 Джеймс Фрейн — Ричард Невилл, 16-й граф Уорик, «Делатель королей»
 Кэролайн Гудолл — Сесилия Невилл, герцогиня Йоркская, мать Эдуарда IV, Джорджа Кларенса и Ричарда III
 Дэвид Оукс — Джордж, герцог Кларенс, брат Эдуарда IV
 Анейрин Барнард — Ричард, герцог Глостер, позже король Ричард III, брат Эдуарда IV
 Джанет Мактир — Жакетта Люксембургская, мать Елизаветы Вудвилл
 Фэй Марсей — Анна Невилл, дочь «Делателя королей», супруга Ричарда III
 Элеонор Томлинсон — Изабелла Невилл, герцогиня Кларенс, супруга Джорджа, герцога Кларенса, старшая сестра Анны Невилл
 Джульет Обри — Анна Бошан, графиня Уорик, супруга «Делателя королей»
 Сонн Эшбурн Серкис — Эдуард, принц Уэльский, позже король Эдуард V, старший сын Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл; один из принцев в Тауэре
 Фрейя Мейвор — Елизавета Йоркская, старшая дочь Эдуарда IV и Елизаветы Вудвилл

Ланкастеры 
  — Маргарет Бофорт, «Алая королева», мать Генриха Тюдора
 Верле Батенс — Маргарита Анжуйская, супруга Генриха VI
 Джои Бэти — Эдуард Вестминстерский, сын Генриха VI и Маргариты Анжуйской, первый муж Анны Невилл
 Майкл Маркус — Генрих Тюдор; сын и наследник Маргарет Бофорт от первого брака с Эдмундом Тюдором, 1-м графом Ричмондом
 Том МакКэй — Джаспер Тюдор, деверь Маргарет Бофорт

Другие 
 Френсис Томелти — леди Маргарет Бошан, мать Маргарет Бофорт
 Майкл Малони — сэр Генри Стаффорд, второй муж Маргарет Бофорт
 Бен Лэмб — Энтони Вудвилл, 2-й граф Риверс, брат Елизаветы Вудвилл
 Хью Митчелл — Ричард Уэллс, сводный брат Маргарет Бофорт
 Руперт Янг — Уильям Герберт, 1-й граф Пембрук
 Роберт Пью — Ричард Вудвилл, 1-й граф Риверс, отец Елизаветы Вудвилл
 Руперт Грейвс — лорд Томас Стэнли, третий муж Маргарет Бофорт
 Эндрю Гауэр — лорд Стрендж, сын лорда Стэнли
 Шон Дули — сэр Роберт Брэкенбери, соратник Ричарда III
 Артур Дарвилл — Генри Стаффорд, 2-й герцог Бекингем
 Эмили Беррингтон — Джейн Шор, фаворитка Эдуарда IV

Эпизоды

Места съёмок 
Основная часть съёмок проходила в Бельгии, в Брюгге, Генте и их окрестностях. Готический зал городской ратуши Брюгге стал местом съёмок Вестминстерского дворца. Церковь Богоматери заменила собой Капеллу Святого Стефана, зал заседаний Палаты общин. На исторической улочке Святого духа снимались сцены на улицах средневекового Лондона. Тауэр снимали в Базилике Святой Крови.

В Генте съёмки проходили в замке Гравестин, в аббатстве Святого Петра, в аббатстве Святого Бавона, в замке Герерда Дьявола, в торговых рядах, в Соборе Святого Бавона. Помимо этого натурными площадками послужили города Рембеке и Дамме — всего 23 площадки для первых трёх эпизодов. Остальные интерьеры и площадки были сооружены недалеко от завода Philips.

Критика 
В Великобритании сериал получил смешанные отзывы.

Сэм Волластон из The Guardian похвалил проработку героев сериала. Он также высоко оценил романтические элементы шоу.

Джерард О'Донован из The Daily Telegraph похвалил работу актёров и захватывающую драму.

Том Сатклифф из The Independent назвал шоу «менее правдоподобным, чем «Игра престолов»», но пришел к выводу, что «это шоу доставит подлинное удовольствие многим».

Джоан Остроу из The Denver Post назвала сериал «сексуальным, вдохновляющим и жестоким». 

Линда Штази из New York Post согласилась, что шоу стало хитом, заявив, что ««Белая Королева» является королевским победителем». 

Сериал был трижды номинирован на 71-й премии «Золотой глобус».

См. также 
 Белая принцесса — телесериал-сиквел по мотивам одноимённого романа Филиппы Грегори

Примечания

Ссылки 
 Белая королева на сайте телеканала Starz
 Сериал «Белая королева» — дешевая мелодрама на руинах исторических фактов статья В. Г. Устинова

Телесериалы Великобритании 2010-х годов
Телесериалы Великобритании, запущенные в 2013 году
Телесериалы на английском языке
Экранизации произведений Филиппы Грегори
Исторические телесериалы Великобритании
Исторические телесериалы о XV веке
Телесериалы Би-би-си
Телесериалы Великобритании, завершённые в 2013 году